Джугашви́ли () — грузинская фамилия.

Происхождение 
На этот счёт существует множество версий.

По одной из них, фамилия Джугашвили — не грузинская, а осетинская (, от  — «отара, стадо»), которой только придана грузинская форма: фонема «дз» в говоре южных осетин произносится как «дж», окончание осетинских фамилий «ты» заменено на грузинское «швили» (сын). Сама фамилия Дзугаты-Дзугаев является широко распространенной в Осетии. Представителем её является, например, осетинский поэт Георгий Дзугаев.

В статье «Не страшиться испытаний» Георгий Лебанидзе пишет, что «джуга» в переводе с древнегрузинского означает «сталь». И отсюда, как он считает, возник псевдоним — «Сталин».

Существует также мнение, что фамилия «Джугашвили» происходит от названия села Джугаани (; ныне — на территории Телавского муниципалитета Грузии).

Первое упоминание фамилии Джугашвили относится к 1819 году. Упоминание о существовании фамилии Джугашвили в Кахетии в XVIII веке имеется в исследовании академика Ивана Джавахишвили, подготовленном в 1939 году, но запрещённом тогда к печати.

Известные носители фамилии 
Наиболее известна семья, происходящая из села Диди-Лило Тифлисского уезда Тифлисской губернии (пунктирной линией обозначено удочерение):

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Грузинские фамилии
Фамилии по алфавиту